Masters 2015, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 11 och 18 januari 2015 i Alexandra Palace i London, England. Shaun Murphy vann i och med segern sin första Masterstitel.

Deltagare
Regerande Mastersvinnaren Ronnie O'Sullivan var seedad etta och regerande världsmästaren Mark Selby tvåa. Övriga spelare inbjöds och seedades utefter gällande världsranking med undantaget att Ali Carter, som egentligen var rankad på plats 18, bjöds in och seedades som nummer 13. Detta till följd av att han som rankad på plats 13 drog sig tillbaka för att få behandling för cancer och man beslöt att det inte skulle påverka hans dåvarande ranking. Därmed fick inte Graeme Dott rankad som nummer 16 plats i turneringen.

Prispengar
Den totala prissumman höjdes detta år från 500 000 till 600 000 GBP. De fördelades enligt följande:
Vinnare: 200 000
Tvåa: 90 000
Semifinal: 50 000
Kvartsfinal: 25 000
Åttondelsfinal: 12 500

Högsta break: 10 000

Totalt: 600 000 GBP

Huvudturnering

Final

Centuries

 147, 103, 103 Marco Fu
 137 Stephen Maguire
 132, 120, 104 John Higgins
 130 Ali Carter
 128, 127, 117, 100 Neil Robertson
 127, 127, 103, 103, 102 Shaun Murphy
 121 Mark Allen

 120, 100 Mark Selby
 116, 101, 101, 100 Ronnie O'Sullivan
 109 Judd Trump
 104, 104 Joe Perry
 100 Ricky Walden

Källor
snooker.org

	
	
2015 i Storbritannien	
Snookersäsongen 2014/2015	
2015
Sportevenemang i London